Tabula rasa, табула раса () — концепция в философии. Также может означать:

 Tabula Rasa — MMORPG от «Destination Games».
 Tabula Rasa — серия телесериала «Остаться в живых».
 Tabula Rasa — серия телесериала «Звёздные врата: Атлантида».
  — серия телесериала «Баффи: Истребительница вампиров».
  — серия телесериала «Герои».
 Tabula Rasa — московский ночной клуб.
 Tabula Rasa — альбом немецкой группы Einstürzende Neubauten, выпущенный в 1993 году.
 Табула Раса — украинская музыкальная группа, лучшая поп-группа страны 1997 года.
 Tabula Rasa — концерт для двух скрипок, струнного оркестра и фортепиано композитора Арво Пярта.
 Tabula Rasa — песня #2 на втором студийном альбоме  (2013 год) группы Soen.

См. также 
 Список крылатых латинских выражений